Fort George – fortificazione della Scozia
 Fort George – nome di alcune fortificazioni nello stato di New York, negli USA

 Battaglia di Fort George – battaglia della Guerra del 1812
 Fort George G. Meade – fortificazione degli Stati Uniti, nel Maryland